El término tercer ojo puede tener varias acepciones:

 tercer ojo, nombre que en biología se da al ojo parietal de ciertos reptiles (como las tuataras).
 tercer ojo es ―en el marco de la teosofía― el chakrá (uno de los seis o siete centros de energía en el cuerpo) llamado Ajna (IAST: Ājñā, ‘sabiduría’).
 tercer ojo es el que posee el dios Shivá en el medio de la frente.

 El tercer ojo (1956) es una obra de literatura supuestamente biográfica del escritor británico Cyril Hoskin (Lobsang Rampa, 1910-1981).
 Tercer ojo (misticismo) es un concepto espiritual relacionado con la iluminación y la comunicación directa con un plano superior de consciencia espiritual.

Otros 
 tercer párpado (no un tercer ojo) en algunos animales.